

Patronyme 
 Jacqueline Risset (1936-2014), poète et traductrice française
 Jean-Claude Risset (1938-2016), compositeur français

Toponyme 
 Risset, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Varces-Allières-et-Risset

Homonymie de patronyme